Rummbach ist ein geographischer Name:

 Rummbach, deutscher Name von Rumba (Dorf), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Estland
 Rummbach (Rednitz), linker Zufluss des linken Arms der Rednitz bei Oberheckenhofen, Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Rumbach